Le tournoi de Wimbledon 2017 se déroule du 3 au  au All England Club, à Wimbledon. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de Wimbledon, troisième levée de la tournée du Grand Chelem. 

Alors que l'Espagnole Garbiñe Muguruza remporte son premier titre en simple sur le gazon londonien en battant Venus Williams en finale, Roger Federer atteint les records de onze finales dans un même tournoi du Grand Chelem, de huit sacres à Wimbledon après sa victoire en finale contre Marin Čilić, et de dix-neuf titres du Grand Chelem. Pour son huitième titre à Wimbledon depuis 2003, il réalise tout son parcours sans perdre de set, ce que seul Björn Borg avait réussi avant lui durant l'ère Open. En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo s'imposent chez les messieurs, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina chez les dames et Martina Hingis et Jamie Murray en mixte.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Chez les messieurs, Roger Federer a réalisé un excellent début de saison avec ses victoires à l'Open d'Australie et aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Forfait pour la saison sur terre battue afin de préparer au mieux celle sur gazon, il décroche une semaine avant Wimbledon son  à Halle et apparaît comme le favori de la compétition. Andy Murray, actuel leader du classement, et ses dauphins Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka et Novak Djokovic ont, quant à eux, un objectif en ligne de mire : la place de numéro 1 mondial. Le début de saison décevant du Britannique et du Serbe, combiné à la renaissance de l'Espagnol avec, entre autres, un  décroché à Roland-Garros, ont permis d'aboutir à cette situation. D'autres joueurs font également office de prétendants au titre. Parmi eux, Feliciano López, finaliste à Stuttgart et vainqueur la semaine suivante au Queen's, Gilles Müller, sacré à Bois-le-Duc et demi-finaliste à Londres, et le jeune Alexander Zverev, auteur d'un très bon début de saison avec trois titres à son actif et une finale disputée à Halle. 

Enfin, parmi les onze Français présents dans le tableau final, seuls Gaël Monfils, Lucas Pouille et, dans une moindre mesure, Richard Gasquet arrivent dans une bonne dynamique. Le premier vient d'atteindre la finale du tournoi d'Eastbourne après une terne saison sur terre battue, tandis que le Nordiste poursuit son ascension au classement, fort de son titre acquis à Stuttgart. Le Biterrois a, lui, atteint les demi-finales de ses deux tournois disputés sur gazon à Halle et Eastbourne, après un début d'année marqué par une opération de l'appendicite et une blessure à l'épaule. Jo-Wilfried Tsonga maintient, quant à lui, son statut de  et  tricolore grâce à trois titres à son actif depuis le début de la saison, mais a subi des défaites marquantes au  de Roland-Garros puis au  du Queen's. Enfin, Gilles Simon connaît des résultats en dents de scie avec un ratio de 10 victoires pour 14 défaites depuis janvier, et aucun match gagné sur gazon.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont cédé leur statut de numéros 1 mondiaux après la perte de leurs trois titres acquis à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo en 2016. Avec leur défaite au  tour de Roland-Garros et du tournoi du Queen's, dont ils étaient les doubles tenants du titre, leur parcours sur le gazon de la capitale britannique reste incertain. Ils seront confrontés à Henri Kontinen et John Peers, leurs successeurs à la tête du classement, Łukasz Kubot et Marcelo Melo, invaincus sur gazon avec deux titres à Bois-le-Duc et Halle, tout comme Jamie Murray et Bruno Soares qui se sont imposés à Stuttgart et au Queen's, ainsi que les inaltérables frères Bryan, qui entament leur  sur le circuit.

Chez les dames, le parcours semble tout aussi intéressant. La numéro 4 mondiale et tenante du titre, Serena Williams, vainqueur à l'Open d'Australie, a mis fin à sa saison début avril en raison de sa grossesse et laisse par conséquent le champ libre à plusieurs joueuses en forme. C'est le cas de la Roumaine Simona Halep, sacrée à Madrid et finaliste à Rome et Roland-Garros. Sont également favorites Elina Svitolina, la plus titrée de ce début de saison, ainsi que Johanna Konta et Karolína Plíšková, qui ont remporté deux titres chacune. La leader du classement Angelique Kerber n'a, quant à elle, toujours pas décroché le moindre trophée depuis le début de l'année. Enfin, la jeune Lettone Jeļena Ostapenko, qui a remporté, à l'âge de 20 ans, le tournoi du Grand Chelem parisien peut s'appuyer sur cette victoire inattendue pour briller sur le gazon britannique.
Les Françaises, bien que moins nombreuses, semblent beaucoup plus en forme que leurs congénères masculins. En effet, Kristina Mladenovic fait, elle aussi, partie des favorites de la compétition. Elle réalise la meilleure saison de sa carrière avec un titre à son actif et trois autres finales disputées, ainsi qu'un quart de finale sur l'ocre parisien, lui permettant d'arriver à Londres à la  place mondiale. Caroline Garcia est également en forme avec l'un de ses meilleurs classements (). Toutefois, la polémique qui s'est créée autour d'elle à propos de son refus de jouer la Fed Cup a influé sur ses performances en début d'année. 

En double dames, les favorites sont Chan Yung-jan et Martina Hingis, qui ont remporté trois tournois majeurs, notamment à Madrid et Rome. Mais Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová apparaissent comme les plus sérieuses prétendantes au titre, elles qui ont déjà raflé la mise à l'Open d'Australie, en janvier, et Roland Garros, le mois précédent.

Forfaits 
Chez les hommes, on note les forfaits du Belge David Goffin, blessé à la cheville, du Britannique Daniel Evans, suspendu après avoir été contrôlé positif à la cocaine, des Espagnols Nicolás Almagro et Pablo Carreño-Busta, blessés respectivement au genou et aux abdominaux, du Japonais Yoshihito Nishioka, blessé au genou gauche, du Sud-Coréen Chung Hyeon et de l'Uruguayen Pablo Cuevas, touché au genou.

Chez les femmes, on note les forfaits de l'Allemande Laura Siegemund, blessée au genou droit, des Américaines Vania King, également blessée au genou, et Serena Williams, enceinte, des Australiennes Samantha Stosur, souffrante de la main, et Ajla Tomljanović, et de la Kazakhe Yaroslava Shvedova, blessée à la cheville.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
À la suite de sa défaite au  des qualifications, l'Allemand Benjamin Becker, âgé de 36 ans et retombé au  mondial, annonce en conférence de presse mettre fin à sa carrière. Il avait atteint son meilleur classement en 2014, à la  mondiale.

Stanislas Wawrinka, 3 mondial et récent finaliste à Roland-Garros, est éliminé au  tour en 4 sets par le jeune Russe Daniil Medvedev,  mondial.

L'Italien Paolo Lorenzi, âgé de 35 ans, signe sa première victoire dans le tableau principal de Wimbledon en battant au  tour Horacio Zeballos, son  succès seulement en Grand Chelem.

Deux défaites marquantes sont à noter sur le banc des bleus. Celle de Richard Gasquet () au  tour contre David Ferrer et celle de Lucas Pouille () au  tour face à Jerzy Janowicz.

Bernard Tomic et Daniil Medvedev ont été mis à l'amende par la commission arbitrale de Wimbledon après que le premier ait déclaré en conférence de presse s'être  sur le court lors de sa défaite au  tour, portant atteinte  et que le second ait lancé des pièces à l'arbitre à la fin du match estimant que celui-ci était corrompu. L'Australien a, par la suite, perdu son contrat avec l'équipementier Head. Adrian Mannarino doit, quant à lui, payer une amende de  pour avoir percuté un ramasseur de balle lors d'un changement de côté.

Gilles Müller,  mondial, bat en 1/8 de finale Rafael Nadal, tête de série 3, au terme d'une rencontre épique de plus de 4 h 45 de jeu, disputée en 5 sets (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13), le dernier ayant duré 2 h 15. Le Luxembourgeois, auteur de 30 aces et 95 coups gagnants, et qui reste sur un bilan de 11 victoires pour 1 défaite sur gazon, devient ainsi le quatrième joueur de la saison à battre l'Espagnol, après Roger Federer, Sam Querrey et Dominic Thiem. Le Majorquin a, quant à lui, disputé le plus long  set de sa carrière, le dernier en date s'étant terminé 9 jeux à 7 contre Novak Djokovic en 1/2 finale de Roland-Garros, en 2013.

Le tenant du titre et numéro 1 mondial Andy Murray est éliminé en 1/4 de finale par Sam Querrey, tête de série 24, en 5 sets et 2 h 45 de jeu (3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1). L'Américain atteint ainsi pour la première fois de sa carrière les 1/2 finales d'un tournoi du Grand Chelem. Le Britannique est, néanmoins, assuré de rester leader du classement grâce à l'abandon de Novak Djokovic face à Tomáš Berdych.

À l'occasion de son  1/4 de finale en Grand Chelem, Roger Federer dispute son  match à Wimbledon face à Milos Raonic.

Avec l'abandon de Novak Djokovic, blessé au coude droit, en 1/4 de finale, cela porte à 10 le nombre d'abandons depuis le début de la quinzaine (Nick Kyrgios, Denis Istomin, Viktor Troicki, Alexandr Dolgopolov, Janko Tipsarević, Feliciano López et Martin Kližan au  tour, Steve Darcis au , Dudi Sela au  et donc Novak Djokovic en 1/4 de finale). Un record dans l'ère Open.

En se qualifiant pour la finale, Marin Čilić devient le premier joueur croate à atteindre deux finales dans deux tournois du Grand Chelem différents, la première, dont il est sorti victorieux, étant à l'US Open 2014. Roger Federer, âgé de 35 ans et 11 mois, est sacré pour la  fois à Wimbledon en éliminant en finale Marin Čilić (6-3, 6-1, 6-4). Il devient ainsi le plus vieux lauréat de Wimbledon dans l'ère Open. Le Suisse remporte son  titre sur le circuit en simple, son  tournoi du Grand Chelem. Il dépasse ainsi Pete Sampras et William Renshaw en termes de titres remportés sur le gazon londonien. Il devient, par ailleurs, le premier joueur dans l'histoire du tennis à disputer autant de finales (11) dans un même Majeur, à gagner autant de matches en Grand Chelem (321), hommes et femmes confondus, et à remporter autant de matches au All England Club (91). Il réintègre ainsi le top 3, qu'il avait quitté en , et se qualifie pour la  fois pour le Masters de Londres.

Simple dames 
Karolína Plíšková, numéro 3 mondiale, est battue dès le  par la Slovaque Magdaléna Rybáriková,  mondiale. Même déception pour la Française Kristina Mladenovic, sérieuse prétendante au titre, éliminée en 3 sets par Alison Riske.

L'Américaine Bethanie Mattek-Sands abandonne au  face à Sorana Cîrstea après une terrible blessure au genou. Tête de série 1 en double dames avec Lucie Šafářová, elle est donc contrainte au forfait, elle qui visait le Grand Chelem après avoir remporté cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros.

À la suite de sa défaite en 1/8 de finale contre Garbiñe Muguruza (), Angelique Kerber est assurée de ne plus être numéro 1 mondiale à la fin de la compétition. Elle est restée leader du classement pendant 9 semaines consécutives.

Jeļena Ostapenko, vainqueur à Roland-Garros un mois auparavant, devient la première joueuse depuis Kim Clijsters à atteindre les 1/4 de finale d'un Grand Chelem après avoir remporté son tout premier titre dans la même catégorie.

En atteignant pour la  fois de sa carrière les 1/2 finales du tournoi de Wimbledon, Venus Williams devient, à 37 ans, la joueuse la plus âgée à accéder à ce stade de la compétition depuis sa compatriote Martina Navrátilová, en 1994.

En s'inclinant en 1/4 de finale face à Johanna Konta, Simona Halep manque l'occasion de prendre la première place du classement WTA. Cette défaite assure à Karolína Plíšková la tête du classement mondial au terme de la compétition malgré sa défaite au  tour.

Classée au-delà de la  place la saison précédente, Magdaléna Rybáriková, remontée à la  place mondiale, atteint pour la première fois de sa carrière le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, alors qu'elle n'avait jamais accédé à la deuxième semaine d'un Majeur. Elle a notamment battu la numéro 3 mondiale Karolína Plíšková au  tour.

Double messieurs 
On note les forfaits de Martin Kližan, associé à Dmitri Toursounov, de Janko Tipsarević, associé à Andrey Kuznetsov, de Viktor Troicki, associé à Nenad Zimonjić, et de Steve Darcis, associé à Benoît Paire. Ces quatre équipes sont respectivement remplacées par Dino Marcan et Tristan-Samuel Weissborn, Ariel Behar et Aliaksandr Bury, Sander Arends et Peng Hsien-yin, et Ilija Bozoljac et Flavio Cipolla.

Au  tour, les qualifiés Johan Brunström et Andreas Siljeström affrontent pour la deuxième fois Sander Arends et Peng Hsien-yin, repêchés pour pallier le forfait de Viktor Troicki et Nenad Zimonjić, qu'ils avaient déjà battus au dernier tour des qualifications.

Les tenants du titre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont battus dès le  tour en 5 sets et plus de 3h de jeu par les invités du tournoi Jay Clarke et Marcus Willis, respectivement  et  mondiaux dans la discipline. Même déception pour les têtes de série 3 et demi-finalistes sortants Jamie Murray et Bruno Soares, éliminés par Sam Groth et Robert Lindstedt.

Les Croates Nikola Mektić et Franko Škugor atteignent pour la première fois de leur carrière respective le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, toute discipline confondue. Leur compatriote et adversaire en 1/2 finale, Mate Pavić, atteint, quant à lui, pour la première fois la finale d'un Majeur.

En battant le numéro 1 mondial Henri Kontinen en 1/2 finale, Marcelo Melo est assuré de remonter à la première place du classement ATP à l'issue du tournoi.

Double dames 
On note les forfaits de Daria Gavrilova, associée à Anastasia Pavlyuchenkova, de Alison Van Uytvanck, associée à Peng Shuai, et de Irina-Camelia Begu, associée à Sorana Cîrstea. Ces trois équipes sont respectivement remplacées par Lesley Kerkhove et Lidziya Marozava, Jessica Moore et Akiko Omae, Ashley Weinhold et Caitlin Whoriskey.

L'Américaine Bethanie Mattek-Sands abandonne au  tour en simple face à Sorana Cîrstea après une terrible blessure au genou, qui a ému l'ensemble de la planète tennis. Tête de série 1 en double dames avec Lucie Šafářová, elle est donc contrainte au forfait, elle qui visait le Grand Chelem après avoir remporté cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros.

Grâce à leur victoire en 1/4 de finale sur Kristina Mladenovic et Svetlana Kuznetsova, Makoto Ninomiya et Renata Voráčová, qui ne se sont jamais associées auparavant, atteignent pour la première fois dans leur carrière respective le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, toute discipline confondue.

Double mixte 
On note les forfaits de Steve Darcis, associé à Elise Mertens, de Maria Sanchez, associée à Adil Shamasdin, d'Arantxa Parra Santonja, associée à Santiago González, de Carina Witthöft, associée à Alexander Peya, et des têtes de série  Chan Yung-jan et Łukasz Kubot. Ces cinq équipes sont respectivement remplacées par Demi Schuurs et Wesley Koolhof, Makoto Ninomiya et Yosuke Watanuki, Renata Voráčová et James Cerretani, Katie Swan et Cameron Norrie, et Harriet Dart et Brydan Klein.

Lauréats 
En simple messieurs, Roger Federer, âgé de 35 ans et 11 mois, est sacré pour la  fois à Wimbledon en battant en finale Marin Čilić (6-3, 6-1, 6-4). Il devient ainsi le plus vieux lauréat de Wimbledon dans l'ère Open. Le Suisse remporte son  titre sur le circuit en simple, son  tournoi du Grand Chelem. Il dépasse ainsi Pete Sampras et William Renshaw en termes de titres remportés sur le gazon londonien. Il devient, par ailleurs, le premier joueur dans l'histoire du tennis à disputer autant de finales (11) dans un même Majeur, à gagner autant de matches en Grand Chelem (321), hommes et femmes confondus, et à remporter autant de matches au All England Club (91). Il réintègre ainsi le top 3, qu'il avait quitté en , et se qualifie pour la  fois pour le Masters de Londres.

En simple dames, Garbiñe Muguruza remporte pour la première fois de sa carrière le tournoi de Wimbledon, après en avoir été la finaliste en 2015. Elle bat en finale Venus Williams (7-5, 6-0) et décroche ainsi le  titre de sa carrière en simple, son  tournoi du Grand Chelem. L'Américaine chute, quant à elle, pour la deuxième fois de la saison en finale d'un Majeur après sa défaite à l'Open d'Australie contre sa sœur Serena, en janvier dernier.

En double messieurs, Łukasz Kubot et Marcelo Melo triomphent pour la  fois ensemble sur le circuit et décrochent leur  tournoi du Grand Chelem respectif au terme d'une finale épique de plus de 4 h 30 de jeu en 5 sets (5-7, 7-5, 7-6, 3-6, 13-11) contre Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Łukasz Kubot et Marcelo Melo restent ainsi invaincus de la saison sur gazon, après leurs sacres à Bois-le-Duc et Halle, et deviennent la première équipe de double à se qualifier pour le Masters de Londres. Oliver Marach et Mate Pavić ont, quant à eux, à chaque fois chuté en finale sur gazon cette saison, après leur défaite à Stuttgart et Antalya.

En double dames, Ekaterina Makarova et Elena Vesnina remportent leur  titre ensemble en étrillant en finale Chan Hao-ching et Monica Niculescu (6-0, 6-0). Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  du Grand Chelem. C'est la première fois dans l'ère Open que deux joueuses triomphent à Wimbledon en infligeant un tel score en finale, la deuxième fois dans l'histoire du tennis en double dames, après Shirley Fry et Doris Hart en 1953.

En double mixte, Martina Hingis et Jamie Murray, qui s'associent pour la première fois dans la discipline, s'adjugent leur  titre ensemble en écartant en finale les tenants du titre Heather Watson et Henri Kontinen (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  et  titre respectif en double mixte.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Trophée des Légendes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

2017
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en juin 2017
Tennis en juillet 2017
Sport à Londres en 2017